Наштеттен — объединённая община в районе Рейн-Лан земли Рейнланд-Пфальц в Германии. 

Состоит из 31 местных общин и города Наштеттен, в котором находится управление.

Члены объединённой общины

Совет объединённой общины 
Совет объединённой общины Наштеттен состоит из 32 избираемых членов и бургомистра, работающего на штатной основе в качестве председателя. 

Распределение мест в Совете по итогам муниципальных выборов 7 июня 2009 года: СДПГ - 12, ХДС - 10, СвДП - 2, Партия зелёных - 2, самовыдвиженцы - 1.

Примечания 

Объединённые общины Рейнланд-Пфальца